Hadsundvej er navnet på flere veje i Danmark.

 Hadsundvej (Als by)
 Hadsundvej (Astrup)
 Hadsundvej (Hobro)
 Hadsundvej (Randers)
 Hadsundvej (Mariager)
 Hadsundvej (Gistrup)
 Hadsundvej (Oue)
 Hadsundvej (Glostrup)
 Hadsundvej (Aalborg) - hovedfærdselsåre i Aalborg-bydelen Vejgaard

Se også 
 Hadsund Landevej (Aalborg) - hovedfærdselsåre mellem Aalborg og Hadsund